Кантри Клаб Хилс има више значења:
 Кантри Клаб Хилс
 Кантри Клаб Хилс (Мисури)